El nombre de Altagracia puede referirse a:

 La provincia de La Altagracia en la República Dominicana.
 Altagracia, ciudad nicaragüense de en la isla de Ometepe.
 Altagracia, localidad al noreste del estado Nueva Esparta, en Venezuela.
 Altagracia de Orituco ciudad al norte del estado Guárico, en Venezuela.
 La Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia ubicada en la ciudad de Salvaleón de Higüey en la República Dominicana.
 La Virgen de Altagracia, advocación mariana.
 Altagracia, nombre propio de mujer.